Репляна̀ е село в Северозападна България. То се намира в община Чупрене, област Видин. Населението му е около .

География 

Село Репляна се намира в планински район. Средната надморска височина е 600 m, с най-висок връх Реплянска църква, извисяващ се на 1969 m.

В землището на селото попадат части от резерват „Чупрене“ и защитена местност „Чупренски буки“.

Пещери край село Репляна:
 Татарска пещера – дължина 98 м, денив.20;
 Йокин Меджак – дължина 81 м, денив.12;
 Рисимина – дължина 60 м, денив.14;
 Земна дупка – дължина 53 м, денив.30;
 Станишева пещера – дължина 50 м, денив.10;
 Бранкова търша – дължина 18 м, денив.0;

В района на селото е селектирана породата „Реплянска овца“, отглеждана главно в Белоградчишко и Монтанско. Тя е включена в Списъка на Националния генетичен фонд и е от национално значение поради намаляващия ѝ брой (породата е включена в Червения списък на ФАО на застрашените домашни породи).

История 
В землището на селото, в местността „Манастирище“, са открити останки от три манастира, но не е установено от коя епоха са. В местността „Кръст“ има следи от изоставени гробищата.

Население 
Броят на жителите на селото е с тенденция на намаляване.

Инфраструктура

Култура 
Всяка година на 6 май се провежда съборът на село Репляна.

Източници

Външни препратки 
 „Да убиеш премиер“, пиеса от Емил Андреев, действието се развива в Репляна

Села в област Видин
Населени места в община Чупрене